Als Talladega 500 wurden folgende Rennen im NASCAR Winston Cup bezeichnet:

 das Frühjahrsrennen auf dem Talladega Superspeedway im Jahre 2001, siehe Aaron’s 499
 das Herbstrennen auf dem Talladega Superspeedway zwischen 1969 und 1987, siehe Amp Energy 500